Проспект Женис ( — «Победа») — центральный проспект в Астане.

Расположение 
Соединяет Театр юного зрителя «Жастар» и центральный стадион имени Кажимукана Мунайтпасова.

Проспект победы пересекают 9 улиц и проспектов: Улица Алии Молдагуловой, Улица Московская, Проспект Богенбая, Улица Жангельдина, Улица Сейфуллинна, Проспект Абая, Улица Кенесары, Улица Бигельдинова.

Объекты, находящиеся на проспекте Женис 

 Агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина
 Национальная Академия Музыки
 Новая Площадь
 Министерство Юстиции

Автобусные остановки 
На проспекте шесть остановок: Театральная, Аграрная, Юбилейная, Музыкальная, Дом обуви, Юстиционная.

Проспекты Казахстана
Улицы Астаны